Der DFB-Pokal 2016/17 war die 74. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 27. Mai 2017 statt und wurde, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion ausgetragen. DFB-Pokal-Sieger wurde in diesem Jahr Borussia Dortmund.

Da Borussia Dortmund bereits über die Bundesliga für die UEFA Champions League 2017/18 qualifiziert war, rückte der Sechste der Bundesliga-Abschlusstabelle, Hertha BSC, von der Qualifikation in die Gruppenphase und der Siebte, der SC Freiburg, erhielt als zusätzlicher Teilnehmer den freien Platz in der Qualifikation.

Wie in den Vorjahren durfte pro Verein oder Kapitalgesellschaft nur eine Mannschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen.

Neuerungen 
Erstmals wurden die meisten der für die Qualifikation zum DFB-Pokal berechtigenden Finals der Landespokale 2015/16 am 28. Mai 2016 und damit an einem Tag, dem „Finaltag der Amateure“, ausgetragen. Das Erste übertrug alle Spiele live in einem fast achtstündigen Konferenzmarathon, was ein Novum im deutschen Fernsehen darstellte.

Des Weiteren erhielt der DFB-Pokal ein neues Logo, das unter anderem an Trikotärmeln der Spieler, an den Spieltagen in den Spielstätten an der Mittelbande und in TV-Grafiken gezeigt wird.

Zudem begann im Achtelfinale ein Pilotprojekt des DFB, durch das im Falle einer Verlängerung eine vierte Auswechslung möglich ist. Die erste Mannschaft, die diese Regelung nutzte, war der FC-Astoria Walldorf in der Verlängerung des Achtelfinals gegen Arminia Bielefeld.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die erste Runde waren 64 Mannschaften sportlich qualifiziert:

Termine 
Die Spielrunden wurden an folgenden Terminen ausgetragen:
 1. Hauptrunde: 19. bis 22. August 2016
 2. Hauptrunde: 25./26. Oktober 2016
 Achtelfinale: 7./8. Februar 2017
 Viertelfinale: 28. Februar/1. März 2017
 Halbfinale: 25./26. April 2017
 Finale in Berlin: 27. Mai 2017

Übersicht 
Die jeweils obere Mannschaft besaß Heimrecht.

1. Hauptrunde 
Die Auslosung der 1. Hauptrunde fand am 18. Juni 2016 in der ARD in der Sendung „Beckmanns Sportschule“ aus Malente ab 23:30 Uhr statt.

Die Auslosung wurde in zwei Lostöpfen zu je 32 Mannschaften ausgeführt.

Im 1. Lostopf waren die 18 Bundesligisten der Saison 2015/16 und die besten 14 Vereine der 2. Bundesliga der Saison 2015/16. Im 2. Lostopf landeten die Zweitligisten, die in der Saison 15/16 die Plätze 15 bis 18 belegten, die vier Bestplatzierten der 3. Liga der Saison 2015/16 sowie die Vertreter der Landesverbände.

Bei der Auslosung fungierte die U-17-Nationalspielerin und -Europameisterin Caroline Siems der Jugend des 1. FFC Turbine Potsdam als „Losfee“ und der DFB-Präsident Reinhard Grindel als Ziehungsleiter. Dabei ergaben sich folgende Begegnungen (in Klammern ist die Ligaebene angegeben, in der der Verein spielt), die vom 19. bis 22. August 2016 stattfanden:

|}

2. Hauptrunde 
Bei der Auslosung der zweiten Hauptrunde wurde wie in der ersten Runde aus einem Amateur- und einem Profitopf gelost. Solange in beiden Töpfen Mannschaften verblieben, wurden Begegnungen zwischen je einer Amateur- und Profimannschaft gelost. Anschließend wurden die Mannschaften aus dem verbleibenden Topf unter sich ausgelost.

Die Begegnungen wurden am 26. August 2016 um 22:45 Uhr im Sportschau Club in der ARD vom Manager der deutschen Nationalmannschaft Oliver Bierhoff ausgelost. Ziehungsleiter war der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die Spiele fanden am 25. und 26. Oktober 2016 statt.

|}

Achtelfinale 
Das Achtelfinale wurde am 26. Oktober 2016 um 23:45 Uhr in der ARD ausgelost. Als „Losfee“ fungierte Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, als Ziehungsleiterin Bundestrainerin Steffi Jones.

Die Auslosung des Achtelfinales erfolgte aus einem Lostopf, die erstgezogene Mannschaft erhielt das Heimrecht. Ausnahmen hierbei waren die Sportfreunde Lotte und der FC-Astoria Walldorf, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur 3. bzw. Regionalliga immer das Heimrecht bekamen.

Die ausgelosten Partien fanden am 7. und 8. Februar 2017 statt.

|}

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde am 8. Februar 2017 von dem Sänger Mark Forster ausgelost. Ziehungsleiter war der U-21-Bundestrainer Stefan Kuntz.

Die ausgelosten Partien fanden am 28. Februar, 1. und 14. März 2017 statt. Die Partie zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund sollte ursprünglich am 28. Februar stattfinden, wurde aufgrund von schlechten Platzverhältnissen jedoch kurzfristig abgesagt.

|}

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde am 1. März 2017 im Anschluss an die Begegnung FC Bayern München gegen FC Schalke 04 von Matthias Sammer im Sportschau Club in der ARD ausgelost. Ziehungsleiter war der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Bei der Auslosung gab es ein Los für den Sieger der Partie Lotte gegen Dortmund, da die Viertelfinalpartie abgesagt und erst nach der Auslosung absolviert wurde. Das Heimrecht der betroffenen Partie konnte sich somit auch nach der Auslosung noch ändern, da die Sportfreunde Lotte als Drittligaverein im Falle der Halbfinalqualifikation automatisch Heimrecht gehabt hätten.

|}

Finale 

Das Finale wurde am 27. Mai 2017 im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Siegermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Adrián Ramos (2/-) verließ den Verein während der Saison.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2016/17 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand alphabetisch (Stand: 27. Mai 2017).

Fernsehübertragungen 
Auch in der Saison 2016/17 wurden alle Spiele des DFB-Pokals live vom Pay-TV-Sender Sky Deutschland übertragen. Zusätzlich waren neun Partien des Wettbewerbs frei empfangbar in Das Erste der ARD zu sehen.

Prämien aus den Fernseh- und Vermarktungserlösen 
Der DFB hat angekündigt, die Summe der Prämien, die insgesamt an die 64 Teilnehmer des Wettbewerbs ausgeschüttet werden, um 11 Millionen Euro auf 65 Millionen Euro aufzustocken.

Weblinks 
 DFB-Pokal auf dfb.de

Einzelnachweise 

201617
Fußballsaison 2016/17